Рафаэль Надаль защитил свой прошлогодний титул.

Посев 
Все сеяные участники начинают турнир со второго раунда.

  Энди Маррей (Третий раунд)
  Новак Джокович (Четвертьфинал)
  Стэн Вавринка (Третий раунд)
  Рафаэль Надаль (Титул)
  Марин Чилич (Четвертьфинал)
  Доминик Тим (Третий раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Второй раунд)
  Григор Димитров (Второй раунд)
  Томаш Бердых (Третий раунд)
  Давид Гоффен (Полуфинал)
  Люка Пуй (Полуфинал)
  Роберто Баутиста Агут (Второй раунд)
  Пабло Карреньо Буста (Третий раунд)
  Александр Зверев (Третий раунд)
  Альберт Рамос (Финал)
  Пабло Куэвас (Четвертьфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка турнира 

Monte-Carlo Rolex Masters 2017